Le terme ligne C1 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun.

Bus à haut niveau de service 
 Ligne C1 du trolleybus de Lyon
 Ligne C1 de bus Chrono de Grenoble

Téléphérique 
 Ligne C1 du téléphérique d'Île-de-France

Voie ferrée 
 Ligne C1 du Cercanías Asturies
 Ligne C1 du Cercanías Bilbao
 Ligne C1 du Cercanías Cadix
 Ligne C1 du Cercanías Madrid
 Ligne C1 du Cercanías Malaga
 Ligne C1 du Cercanías Murcie/Alicante
 Ligne C1 du Cercanías Saint-Sébastien
 Ligne C1 du Cercanías Santander
 Ligne C1 du Cercanias Saragosse
 Ligne C1 du Cercanías Sevilla
 Ligne C1 du Cercanias Valence
 La branche vers Pontoise de la ligne C du RER d'Île-de-France

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de ligne de transport